Аристарх Александрович Израилев (1817—1901) — протоиерей города Ростова, известный знаток колокольного дела.

Биография 
Самоучкой изучил музыкальную акустику с целью настройки церковных колоколов и выверки камертонов. Собственноручно изготовил несколько коллекций тщательно выверенных камертонов, устроил своеобразный прибор для определения числа колебаний колокола и выработал подборы тонов, которые должны давать колокола, чтобы их звон всегда оставался гармоничным.
Для повышения звука колокола подтачивался его край, а для понижения утончались его стенки у их основания.

Благодаря Аристарху Израилеву, который перевёл в нотную запись ростовские звоны, в 1961 году смогли «восстановить и оживить замолчавшие колокола древнего Ростова».

Настраивал колокола Большой церкви Зимнего дворца.

Примечания

Ссылки 
 

Религиозные деятели Ростова
Колокольные мастера России
Протоиереи Русской православной церкви
Музыкальные конструкторы и изобретатели
Изобретатели по алфавиту
Изобретатели Российской империи
Персоналии:Ярославская и Ростовская епархия